Wilibach ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Wilibach (Hallwilersee), Zufluss des Hallwilersees bei Beinwil am See, Kanton Aargau
 Wilibach (Pfaffneren), rechter Zufluss der Pfaffneren bei Vordemwald, Kanton Aargau
 Wilibach (Sempachersee), Zufluss des Sempachersees bei Eich, Kanton Luzern
 Wilibach (Wyna), linker Zufluss der Wyna bei Beromünster, Kanton Luzern